Сокрашение НКФ может означать:
 
 Некоммерческий фонд
 Немецкая классическая философия, или немецкий идеализм — этап развития немецкой философии XVIII—XIX веков.
 Нормальная конъюнктивная форма — см. Конъюнктивная нормальная форма (понятие в булевой логике).